Die UEFA Futsal Champions League 2021/22 (bis 2017/18: UEFA-Futsal-Cup) war die 36. Auflage des wichtigsten Wettbewerbs für europäische Futsalvereine und die 21. unter der Organisation der UEFA. Für den Wettbewerb hatten 55 Klubs aus 51 Landesverbänden der UEFA gemeldet. Der deutschsprachige Raum wurde mit dem TSV Weilimdorf aus Deutschland, Diamant Linz aus Österreich und Futsal Minerva aus der Schweiz vertreten. Der Liechtensteiner Fussballverband verzichtete erneut auf eine Meldung. Nachdem in der vorherigen Ausgabe aufgrund der COVID-19-Pandemie ein deutlich gestraffteres Programm mit erweitertem Finalturnier zum Einsatz gekommen war, erfolgte in für diese Saison eine Rückkehr zum bisher etablierten Format mit Mini-Turnieren und einem Final Four. Als Austragungsort für das Finale wurde die Arena Riga benannt.

Titelverteidiger war Sporting Lissabon, die erneut bis ins Finale vorstießen dort allerdings gegen den FC Barcelona unterlagen, die den Titel zum vierten Mal gewinnen konnten.

Termine 
Für die Spielrunden sind folgende Daten für Auslosung und Durchführung vorgesehen:

Modus

Teilnehmer 
Die besten drei Verbände im UEFA-Futsal Nationalmannschafts Koeffizientenranking erhalten zwei Startplätze, in der Regel der Sieger und der Zweitplatzierte der nationalen Futsalmeisterschaft. Zusätzlich erhält der Titelverteidiger einen automatischen Startplatz. Der entsprechende Verband kann daher einen zweiten Verein entsenden. Sollte der Titelverteidiger aus einem der drei topgerankten Verbände kommen, erhält der viertbeste Nation im Futsal Koeffizientenranking einen zweiten Startplatz. Alle weiteren Verbände können ein Team entsenden, in der Regel der nationale Futsalmeister. Insgesamt können maximal 59 Teams aus den 55 UEFA-Mitgliedsverbänden teilnehmen.

Da der Sieger der UEFA-Futsal-Champions League 2020/21 Sporting Lissabon aus einem der drei besten Verbände stammt, erhielt Kasachstan wie schon im Vorjahr einen zweiten Startplatz. Der kasachische Meister Kairat Almaty nahm zum insgesamt 18. Mal am Wettbewerb teil und ist damit der Verein mit den meisten Teilnahmen.

Einteilung 
Die gemeldeten Teams werden anhand ihres Futsal-UEFA-Klubkoeffizientens, gebildet aus dem kombinierten Abschneiden von Vereinen des gleichen Verbandes sowie des Vereines selber in europäischen Futsal-Wettbewerben über die drei vergangenen Saisons, gerankt.

Vorrunde
Die Teams auf den Plätzen 23–54 steigen in der Vorrunde ein und spielen in acht Vierergruppen. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für die Hauptrunde im Pfad B.

Hauptrunde
Der Titelverteidiger und die Teams auf den Plätzen 1–22 steigen direkt in die Hauptrunde ein, geteilt in einen A-Pfad und einen B-Pfad.
Pfad A beinhaltet den Titelverteidiger und die Teams auf den Rankingplätzen 1 bis 11 und 16 bis 19. Diese 16 Teams werden in Vierergruppen gelost. Die besten drei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Eliterunde.
Pfad B beinhaltet die Teams auf den Plätzen 12–15 und 20–23 sowie die 8 Gruppensieger bzw. den besten Gruppenzweiten der Vorrunde. Diese 16 Teams werden in Vierergruppen gelost, aus denen sich der jeweilige Gruppensieger für die Eliterunde qualifiziert.

Eliterunde
Die verbleibenden 16 Teams (12 aus Pfad A und 4 aus Pfad B) werden wieder in Vierergruppen gelost. Der Sieger jeder Gruppe qualifiziert sich für das Finalturnier.

Format 
Die Vorrunde, Hauptrunde und Eliterunde wird als Mini-Turnier bei einer vorher ausgewählten Mannschaft der Gruppe ausgetragen. Dabei spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe.

Die Teams werden nach Anzahl ihrer erzielten Punkte gerankt (3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden und 0 Punkte für eine Niederlage). Sollten zwei oder mehrere Teams nach Abschluss aller Gruppenspiele punktgleich sein, kommen folgende Regeln zum Einsatz:
 Anzahl der Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl erzielter Tore im direkten Vergleich
 Wenn mehr als zwei Mannschaften punktgleich sind und nach Anwendung der oben genannten Kriterien immer noch eine Anzahl an Teams gleichauf sind, werden die Kriterien des direkten Vergleichs ausschließlich auf diese Teams angewendet um die Reihenfolge zu bestimmen
 Tordifferenz in allen Gruppenspielen
 Erzielte Tore in allen Gruppenspielen
 Sechsmeterschießen wenn zwei Mannschaften die gleiche Anzahl an Punkten aufweisen, direkt in der letzten Begegnung der Runde aufeinandertreffen und nach Anwendung aller obigen Kriterien weiterhin gleichauf sind. Diese Regel kommt nicht zur Anwendung wenn mehr als zwei Mannschaften punktgleich sind oder die Reihenfolge nicht relevant für die Qualifikation zur nächsten Runde ist.
 Fair-Play Wertung (Rote Karte = 3 Punkte, Gelbe Karte = 1 Punkt, Gelb-Rote Karte = 3 points);
 UEFA-Futsal-Klubkoeffizient
 Losentscheidung

Das Finalturnier wird im K.o.-System gespielt.

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die 32 am niedrigsten gerankten Mannschaften in acht Vierergruppen an, die als Mini-Turniere an jeweils einem Ort ausgetragen wurden. Auf Basis ihrer Rankingposition wurde jedem Verein eine Setzlistenposition von 1 bis 4 zugeteilt. Vor Beginn wurden acht Vereine als Gastgeber ausgewählt, die zunächst auf die Gruppen verteilt wurden. Danach wurde jeder Gruppe ein Vertreter pro Setzlistenposition zugelost. Auf Beschluss des UEFA-Exekutivkomitees konnten die Vertreter Serbiens und Kosovos nicht in eine Gruppe gelost werden.

Die Vorrunde soll vom 21. bis zum 25. August 2021 gespielt werden, die Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Gruppe A 
Gastgeber der Gruppe A war KMF Proekt aus Nordmazedonien. Alle Spiele wurden in der Sporthalle des 26. April in Gevgelija ausgetragen.

Gruppe B 
Gastgeber der Gruppe B war Futsal Minerva aus der Schweiz. Alle Spiele wurden in der Sporthalle Weissenstein in Bern ausgetragen.

Gruppe C 
Gastgeber der Gruppe C war KF Tirana aus Albanien. Alle Spiele wurden im Olimpik Park in Tirana ausgetragen.

Gruppe D 
Gastgeber der Gruppe D war der FC SMS Viimsi aus Estland. Alle Spiele wurden im Schulsportkomplex Viimsi in Haabneeme ausgetragen.

Gruppe E 
Gastgeber der Gruppe E war KMF Titograd aus Montenegro. Alle Spiele wurden im Sportzentrum Morača in Podgorica ausgetragen.

Gruppe F 
Gastgeber der Gruppe F war FK RABA aus Lettland. Alle Spiele wurden im Sporthaus in Salaspils ausgetragen.

Gruppe G 
Gastgeber der Gruppe G war Doukas SAC aus Griechenland. Alle Spiele wurden in der Dais Sporthalle in Marousi ausgetragen.

Gruppe H 
Gastgeber der Gruppe H war der TSV Weilimdorf aus Deutschland. Alle Spiele wurden im Glaspalast in Sindelfingen ausgetragen.

Tabelle der Gruppenzweiten 
Der beste Gruppenzweite qualifizierte sich ebenfalls für die Hauptrunde. Zur Ermittlung der Reihenfolge werden folgende Kriterien herangezogen:
 Höhere Anzahl der erzielten Punkte in allen Gruppenspielen
 Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Höhere Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen
 Niedrigere Punktzahl in der Fair-Play Wertung (Rote Karte = 3 Punkte, Gelbe Karte = 1 Punkt, Gelb-Rote Karte = 3 Punkte (inkl. der ersten Gelben Karte))
 Höherer UEFA-Futsal-Klubkoeffizient
 Losentscheid

Hauptrunde 
Die Hauptrunde wurde am 30. August 2021 ausgelost und soll im Zeitraum vom 25. bis zum 31. Oktober 2021 ausgetragen werden. Die Teams auf den Rankingplätzen 1–22 steigen hier ins Turnier ein, das Feld wird durch die acht Gruppensieger sowie den besten Gruppenzweiten der Vorrunde komplettiert.

Pfad A 
Der Titelverteidiger und die Teams auf den Rankingplätzen 1 bis 11 sowie 16 bis 19 bilden Pfad A. Vor Beginn der Auslosung wurde für jede Gruppe ein Gastgeber bestimmt. Die Mannschaften wurden aufgrund ihres Koeffizienten in Lostöpfe eingeteilt und in vier Vierergruppen gelost. Dabei ist es möglich, dass Mannschaften aus dem gleichen Verband aufeinander treffen. Die jeweils besten drei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde.

Gruppe 1 
Gastgeber der Gruppe 1 war MIMEL Lučenec aus der Slowakei. Alle Spiele fanden in der Sporthalle Arena Lučenec statt.

Gruppe 2 
Gastgeber der Gruppe 2 war der Futsal Club Dobovec aus Slowenien. Alle Spiele fanden in der Sporthalle Podčetrtek statt.

Gruppe 3 
Gastgeber der Gruppe 3 war der FK Kauno Žalgiris aus Litauen. Alle Spiele fanden in der Žalgirio Arena in Kaunas statt.

Gruppe 4 
Gastgeber der Gruppe 4 war Pesaro Calcio à 5 aus Italien. Alle Spiele fanden im RDS Stadium in Rimini statt.

Pfad B 
Die Teams auf den Rankingplätzen 12–15, 20–22, die acht Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite der Vorrunde wurden ebenfalls in vier Vierergruppen gelost. Dabei konnte der FC Liqeni aus dem Kosovo nicht in eine Gruppe mit dem Vertreter Bosnien-Herzegowinas oder dem serbischen KMF FON gelost werden. Ein Aufeinandertreffen Araz Naxçivan aus Aserbaidschan mit dem armenischen Vertreter Leo Futsal Club war aus politischen Gründen ausgeschlossen, zudem war ein erneutes Aufeinandertreffen mit dem Gegner aus der Vorrunde Kampuksen Dynamo nicht möglich. Der Sieger jeder Gruppe qualifiziert sich für die Eliterunde.

Gruppe 5 
Gastgeber der Gruppe 5 war Luxol St. Andrews Futsal aus Malta. Alle Spiele fanden im Tal-Qroqq Sportkomplex in Gzira statt.

Gruppe 6 
Gastgeber der Gruppe 6 war Uragan Iwano-Frankiwsk aus der Ukraine. Alle Spiele fanden in der Halle des Berufskollegs für Sporterziehung in Iwano-Frankiwsk statt.

Gruppe 7 
Gastgeber der Gruppe 7 war MNK Olmissum aus Kroatien. Alle Spiele fanden in der Sporthalle Ribnjak in Omiš statt.

Gruppe 8 
Gastgeber der Gruppe 8 war Mostar SG aus Bosnien-Herzegowina. Alle Spiele fanden im JP Sportzentrum in Jablanica statt.

Eliterunde 
Die Auslosung der Eliterunde erfolgte am 3. November, die Spiele selbst wurden im Zeitraum zwischen dem 1. und 5. Dezember 2021 ausgetragen.

Die 16 qualifizierten Mannschaften der Hauptrunde (12 aus Pfad A, 4 aus Pfad B) wurden in vier Vierergruppen gelost. Die vier Gruppensieger qualifizierten sich für das Finalturnier.

Gruppe A 
Gastgeber der Gruppe A war MFK Tjumen aus Russland. Alle Spiele fanden im Zentralnyj Sportkomplex in Tjumen statt.

Gruppe B 
Gastgeber der Gruppe B war Sporting Lissabon aus Portugal. Alle Spiele fanden im Pavilhão João Rocha in Lissabon statt.

Gruppe C 
Gastgeber der Gruppe C war SK Plzeň aus Tschechien. Alle Spiele fanden im TJ Lokomotiva in Pilsen statt.

Gruppe D 
Gastgeber der Gruppe D war Benfica Lissabon aus Portugal. Alle Spiele fanden im Pavilhão Fidelidade in Lissabon statt.

Finalturnier 
Anders als in der vorherigen Saison als wegen der COVID-19-Pandemie ein Finalturnier mit 8 Mannschaften gespielt worden war, stellte diese Spielzeit eine Rückkehr zum Final Four-Format dar. Die Austragung erfolgte im K.-o.-System, die Sieger der Halbfinalspiele bestritten das Finale, die Verlierer ein Spiel um Platz 3. Sollte es im Halbfinale und im Finale nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden stehen, erfolgt zunächst eine Verlängerung um 2-mal 5 Minuten effektiver Spielzeit, an die sich – im Falle eines erneuten Gleichstands – ein Sechsmeterschießen anschließt. Im Spiel um Platz 3 wäre der Spielausgang im Falle eines Unenentschiedens nach regulärer Spielzeit direkt durch ein Sechsmeterschießen ermittelt worden.

Als Austragungsort wurde seitens des UEFA-Exekutivkomitees am 16. Dezember 2021 die Arena Riga bestimmt. Dies ist das zweite Mal in der Geschichte des Wettbewerbs, dass das Finalturnier nicht in einem der Länder der teilnehmenden Vereine stattfindet.

Aufgrund des Russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 schloss das UEFA-Exekutivkomittee alle russischen Vereins- und Nationalmannschaften von UEFA-Wettbewerben aus. Daher war dem eigentlich qualifizierten russischen Teilnehmer MFK Tjumen eine Teilnahme am Final Four nicht möglich, stattdessen nahm der Gruppenzweite der Eliterundengruppe A, der ACCS Asnières Villeneuve 92 aus Frankreich, an der Endrunde teil. Die Auslosung der Endrundenpaarungen fand am 7. April 2022 im UEFA-Hauptquartier in Nyon statt.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
Offizielle Seite des Wettbewerbs auf uefa.com

Einzelnachweise 

2021
Futsalveranstaltung 2021
Futsalveranstaltung 2022
Sportsaison 2021/22